Monotrichum är ett släkte av svampar. Monotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monotrichum